PRL steht für:
 Physical Review Letters, eine Fachzeitschrift der Physik
 Prolactin, ein mammotropes Hormon
 Polska Rzeczpospolita Ludowa, zu deutsch Volksrepublik Polen
 Proportional Reduction in Loss
 Primärregelleistung in der Energietechnik, siehe Regelleistung (Stromnetz)#Primärregelung

prl steht für:
 Peruanische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache

Abkürzung